En Pologne, Ujazd peut faire référence à :

dans la voïvodie de Basse-Silésie 
 Ujazd, village 

dans la voïvodie des Basses-Carpates
 Ujazd, village

dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Ujazd, village 

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Ujazd, village du powiat de Gniezno
 Ujazd, village du powiat de Grodzisk Wielkopolski

dans la voïvodie de Łódź
 Ujazd, village du powiat de Poddębice, 
Ujazd , gmina rurale
 Ujazd, village  et siège (chef-lieu) de la gmina ci-dessus.

dans la voïvodie d'Opole
 Ujazd, gmina mixte
 Ujazd, ville dont elle est le siège (chef-lieu) de la gmina ci-dessus.

dans la voïvodie de Petite-Pologne
 Ujazd, village du powiat de Bochnia, 
 Ujazd, village du powiat de Cracovie

dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale
 Ujazd, village du powiat de Białogard
 Ujazd, village du powiat de Koszalin

dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Ujazd, village